Аеродром Берлин може да се односи на више аеродрома:

Немачка 

Аеродроми који опслужују Берлин:
 Аеродром Тегел;
 Аеродром Шенефелд;
 Аеродром Бранденбург.

Аеродром који је опслуживао Берлин:
 Аеродром Темпелхоф.

Сједињене Америчке Државе 

 Аеродром Берлин (Њу Хемпшир), аеродром који опслужује Берлин.